Дрёйвенкурс Оверейсе () — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в конце августа в бельгийском городе Оверейсе, провинция Фламандский Брабант. До 1969 года проводилась как критериум. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.1.

Призёры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Дрёйвенкурс Оверейсе на FirstCycling
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1961 года